Amarildo Belisha – ex calciatore albanese
 Leslie Hore-Belisha – politico britannico